Martin Ulmer (né le  à Dornbirn en Vorarlberg) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste d'ailier droit. Il est le frère de Stefan Ulmer

Il dispose d'une licence suisse et ne compte pas dans le contingent comme étranger en Suisse.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||23||4||9||13||4||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||EC Supergau Feldkirch U20||Autriche -20 ans||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A|| || || || || || || || || || 
|-
|rowspan="2"|2004-2005||EHC Feldkirch 2000||Oberliga||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|EHC Feldkirch 2000 U20||Autriche -20 ans||15||0||1||1||12||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006||GCK Lions||LNB||19||3||2||5||4||4||0||1||1||4
|-
|GCK Lions U20||Juniors Élites A|| || || || || || || || || || 
|-
|rowspan="2"|2006-2007||GCK Lions||LNB||36||6||18||24||10||11||1||1||2||10
|-
|GCK Lions U20||Juniors Élites A||4||2||4||6||2||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="3"|2007-2008||EC Red Bull Salzbourg||ÖEL||14||0||2||2||4||1||0||0||0||0
|-
|EC Red Bull Salzbourg 2||Nationalliga||17||8||19||27||4||5||0||1||1||12
|-
|EC Red Bull Salzbourg U20||Autriche -20 ans||5||6||6||12||6||1||0||1||1||0
|-
|rowspan="2"|2008-2009||EC Red Bull Salzbourg||ÖEL||38||7||15||22||22||17||1||4||5||4
|-
|EC Red Bull Salzbourg 2||Nationalliga||9||4||11||15||8||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||EC Red Bull Salzbourg||ÖEL||38||6||13||19||18||17||1||5||6||6
|-
|2010-2011||Capitals de Vienne||ÖEL||54||8||14||22||28||11||1||3||4||16
|-
|2011-2012||Lausanne HC||LNB||45||9||24||33||16||15||3||4||7||6
|-
|rowspan="3"|2012-2013||Lausanne HC||LNB||9||3||4||7||4||-||-||-||-||-
|-
|HC Red Ice||LNB||28||8||19||27||18||-||-||-||-||-
|-
|HC Bienne||LNA||10||2||2||4||2||7||1||1||2||4
|-
| 2013-2014|| HC Bienne|| LNA|| 37 || 1 || 8 || 9 || 18 || 9 || 4 || 6 || 10 || 0
|-
|rowspan="2"|2014-2015||HC Bienne||LNA||9||2||1||3||0|| - || - || - || - || -
|-
| HC Olten ||LNB|| 13 || 8 || 4 || 12 || 0 || 11 || 0 || 4 || 4 || 2 	
|-
|2015-2016|| HC Olten ||LNB || 40 || 10 || 22 || 32 || 4 || 13 || 4 || 6 || 10 || 2
|-
|2016-2017|| HC Olten ||LNB || 46 || 10 || 23 || 33 || 28 || 5 || 0 || 4 || 4 || 4 
|-
| 2017-2018 || HC Olten ||LNB || 44 || 11 || 22 || 33 || 34 || 13 || 3 || 5 || 8 || 31 
|-
| 2018-2019 || HC Olten ||LNB || 36 || 8 || 10 || 18 || 32 || 8 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || EC Villacher SV || ICEHL || 50 || 15 || 19 || 34 || 16 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 	
|-
| 2020-2021 || EC Villacher SV || ICEHL || 48 || 4 || 13 || 17 || 33 || 5 || 3 || 1 || 4 || 2 	
|-
| 2021-2022|| HC Innsbruck || ICEHL ||  || 

|2005|| Autriche -18 ans||Championnat du monde -18 ans D1||5||2||3||5||4||-2|| du groupe A
|-
|2006|| Autriche -18 ans||Championnat du monde -18 ans D1||5||3||6||9||6||-1|| du groupe A
|-
|2007|| Autriche -20 ans||Championnat du monde -20 ans D1||5||2||2||4||8||0|| du groupe B
|-
|2008|| Autriche -20 ans||Championnat du monde -20 ans D1||5||2||6||8||2||+6|| du Groupe A-I

Carrière internationale 

Il représente l'Autriche au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior -18 ans : 2004 et 2005
Championnat du monde junior : 2006 et 2007

Trophées et honneurs personnels 
 Champion d'Autriche avec l'EC Red Bull Salzbourg en 2008 et 2010
 Vainqueur de la Coupe Continental avec l'EC Red Bull Salzbourg 2010
 U20 CMJ (D1 | A) Médaille d'argent avec l'Autriche en 2008
 U20 CMJ (D1 | B) Médaille d'argent avec l'Autriche en 2007

Références

Naissance en avril 1988
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du GCK Lions
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du VEU Feldkirch
Naissance à Dornbirn
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Innsbruck